Аббревиатура RSS может обозначать:

Наука и технологии

Статистика 
 RSS —  — сумма квадратов разностей.

Естественные науки 
 RSS —  — Синдром Рассела — Сильвера (медицина) — передающиеся по наследству аномалии.
 RSS —  (иммунология) — гены, вызывающие производство антител и клеточных рецептиоров типа Т.

Информационные технологии 
 RSS —  — название программного обеспечения, используемого фирмой Motorola в рациях и сотовых телефонах.

 RSS —  — аппаратное (не программное) распределение входящих пакетов по нескольким очередям на основании значения хеш-функции от содержимого пакета. Выполняется сетевой картой. Предполагается, что каждое из ядер процессора будет работать со своей очередью пакетов.
 RSS (информатика) — .
 RSS — ,  или  — протокол передачи данных.

Техника 
 RSS —  — подсистема космического аппарата, предназначенная для излучения и приёма радиоволн с целью исследования чего-либо (например, для определения состава, высоты и температуры атмосферы; для измерения ускорения свободного падения по смещению, вызванному эффектом Доплера).

 RSS —  — система управления углом поворота при наклонно-направленном бурении.

 RSS —  — часть установки, используемой для запуска космических челноков.

 RSS —  — корабль военно-морских сил Сингапура.

Разное 
 RSS —  — старое название набора символов . Символы из набора  используются на штрихкодах.

Организации

Учебные заведения 
 RSS —  — университет, основанный в 1970 году для изучения языка санскрит и расположенный в городе Нью-Дели (Индия).
 RSS —  — название начальной школы, расположенной в городе Сингапур.
 RSS —  — название средней школы, расположенной в городе Уинсор (провинция Онтарио, Канада).

Разное 
 RSS —  — группа людей, существовавшая в Великобритании во время Второй мировой войны и занимающаяся перехватом и расшифровкой радиопереговоров.
 RSS —  — организация женщин — сторонников хиндутвы.
 RSS —  — Раштрия сваямсевак сангх — националистическая партия в Индии.
 RSS —  — Общество красной свастики, международная благотворительная организация, основанная в Китае.
 RSS —  — соглашение, заключённое между несколькими странами, расположенными на востоке Вест-Индии, в конце 1970‑х годов.
 RSS —  — фирма, основанная  в 1974 году, расположенная в городе Санта-Роза (штат Калифорния, США) и занимающаяся анализом микроволнового излучения, наблюдаемого спутниками NASA.
 RSS —  — название подразделения фирмы IBM, занимающегося разработкой и реализацией оборудования и программного обеспечения для розничной торговли.
 RSS —  — королевское статистическое общество.
 RSS —  — организация сторонников монархизма, основанная в Великобритании в 1926 году.

Разное 
 RSS —  — градостроительный документ, описывающий планировку Англии и действовавший в 2004‑2010 годы.
 RSS —  — название железной дороги, расположенной в штате Техас (США).